

Portugal
Ermida da Memória (Nazaré) — Nazaré
Capela de Nossa Senhora da Nazaré (Catujal) — Unhos

Desambiguação